Riberhus har flere betydninger:

 Riberhus – en kongelig borg i Ribe
 Riberhus (ost) – en dansk ost
 Bugserbåden Riberhus